Влтавска - станция пражского метро, открытая 3 ноября 1984 года в составе участка Флоренц - Надражи Голешовице.

Является пересадочной на железнодорожную станцию "Прага - Бубны", откуда можно уехать на пригородных поездах на запад и север Чешской Республики.

Ссылки 
 Профиль станции на Metroweb.cz

Станции Пражского метрополитена
Линия C Пражского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1984 году